Шайдон () е град в Таджикистан, административен център на Ащски район, Согдийска област. Населението на града през 2016 година е 16 100 души.

Население

Източници 

Градове в Таджикистан